Agafonnikow () ist der Familienname von:

 German Nikolajewitsch Agafonnikow (1901–1964), sowjetischer und russischer Chorleiter
 Igor Germanowitsch Agafonnikow (1932–2005), russischer Chorleiter und Dirigent
 Nikolai Nikolajewitsch Agafonnikow (1918–1982), sowjetischer und russischer Komponist und Musikpädagoge
 Nikolai Wladimirowitsch Agafonnikow (1876–1937), Erzpriester
 Wladislaw Germanowitsch Agafonnikow (* 1936), russischer Komponist und Musikpädagoge